Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die KDB Korea Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nehmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil. Darja Gawrilowa rutschte als Ersatz für eine Spielerin nach Auslosung der Qualifikation, aber vor Auslosung des Hauptfeldes als letzte direkte Annahme in das Hauptfeld und musste somit keine Qualifikation spielen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Seoul